Rollnik ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Rollnik (* 1950), deutsche ehemalige Terroristin der Bewegung 2. Juni
 Horst Rollnik (1931–2011), deutscher theoretischer Physiker